Osoby o tym nazwisku:
 Antonín Novotný – czeski polityk
 Pavel Novotný – czeski piłkarz
 Pavel Novotný – czeski aktor pornograficzny
 Viliam Novotný – słowacki lekarz i polityk